Bersch ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bersch (1834–1914), deutsch-amerikanischer Maler
 Erwin Bersch, katholischer Geistlicher 
 Hans-Jürgen Bersch (1925–2016), deutscher Chemiker und Journalist
 Walter Bersch (* 1954), deutscher Politiker und Mitglied des deutschen Bundestages 
 Wilhelm Bersch (1868–1918), österreichischer Chemiker und Agronom 

Siehe auch:
 Bärsch